Scheck bezeichnet:
 Scheck, eine Zahlungsanweisung
 Schecke (Pferd), ein Pferd mit geflecktem Fell
 Haushaltsscheck, ein Formular zur Meldung gezahlter Arbeitsentgelte an die Minijob-Zentrale.

Scheck ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Scheck, ab 2010 Edeka-Aufsichtsratsvorsitzender
 Barbara Scheck, deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Kabarettistin
 Barry Scheck (* 1949), US-amerikanischer Strafverteidiger und Hochschullehrer
 Denis Scheck (* 1964), deutscher Literaturkritiker
 Ferdinand Scheck (1827–1891), österreichischer Maler und Restaurator 
 Florian Scheck (* 1936), deutscher Physiker und Hochschullehrer

 Friedrich Scheck (1879–1924), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat in der Neumark
 Gustav Scheck (1901–1984), deutscher Flötist und Hochschuldirektor
 Ignaz Scheck (1841–1903), österreichischer Architekt und Baumeister
 Jacob Paul Scheck
 Jörg Scheck von Wald († um 1504), Burggraf von Steyr
 Raffael Scheck (* 1960), deutscher Historiker
 Thomas van de Scheck (* 1965), deutscher Fotograf und Künstler
 Viktor Johann Scheck (* 1952), deutscher Maler und Zeichner
 Wilhelm Scheck, deutscher Ingenieur, Bergbaumanager und Holzindustrieller

Siehe auch:
 Schäck
 Check